Il doppio del Charlottesville Men's Pro Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

John Peers e John-Patrick Smith erano i detentori del titolo, ma Peers quest'anno non ha partecipato.

Smith ha fatto coppia con Samuel Groth e ha perso contro Steve Johnson e Tim Smyczek.

Steve Johnson e Tim Smyczek hanno battuto in finale Jarmere Jenkins e Donald Young 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Samuel Groth /  John-Patrick Smith (primo turno)
  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (semifinali)

  Rik De Voest /  Rajeev Ram (primo turno)
  James Cluskey /  Maximilian Neuchrist (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Charlottesville Men's Pro Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013